Příjmení Rotrekl (původně psané Rothröckel) mělo nebo má více nositelů:

 Jan Rotrekl (* 1985), český basketbalista
 Teodor Rotrekl (1923–2004), český výtvarník
 Zdeněk Rotrekl (1920–2013), český básník, spisovatel, esejista, kritik, publicista, literární historik a scenárista
 Jindřich Rotrekl (+ 2010), český motocyklista, usmrcený při dopravní nehodě, kterou zavinila Dara Rolins